F-80 o F80 puede referirse a las siguientes acepciones:
 F-80 Shooting Star, avión de caza de Estados Unidos.
 Clase F-80, también conocida como clase Santa María, clase de fragatas de España.
 HMS Grafton (F80), fragata Tipo 23 del Reino Unido, actual Almirante Lynch de Chile.